Jü-tchien může být:

 Jü-tchien (Che-pej) – okres v městské prefektuře Tchang-šan v provincii Che-pej;
 Jü-tchien (Sin-ťiang) – okres v prefektuře Chotan v autonomní oblasti Sin-ťiang;
 Jü-tchien – čínský název pro Chotanské království.